Hezilo ist der Name von

 Hezilo von Hildesheim  (auch: Hezelo, Hettilo oder Ethilo; * zwischen 1020 und 1025; † 1079), von 1054 bis 1079 Bischof
 Heinrich von Schweinfurt, genannt Hezilo († 1017) aus der Familie der Markgrafen von Schweinfurt 
 Hezilo von Havelberg (lateinisch Hezil; † 26. April nach 1109), Bischof von Havelberg im Exil von 1096 bis 1109
 Ezilo